Unica steht für:

 Unica (Fluss), Karstfluss in Slowenien
 UNICA (Gestein)
 Unica (Schriftart)
 Plural von Unikum

UNICA steht als Abkürzung für:
 Union Internationale du Cinéma

Siehe auch:
 Unika
 Uniqa

Abkürzung